Abilène, une ancienne région de Syrie autour de la localité actuelle de Suq Wadi Barada ;
 Abilène, une cité antique aussi connue sous le nom d'Abila de Lysanias, actuellement Suq Wadi Barada en Syrie ;
 Abilene, en Alberta, au Canada ;
 Abilene, en Géorgie, aux États-Unis ;
 Abilene, au Kansas, aux États-Unis ;
 Abilene, au Texas, aux États-Unis ;
 Abilene, en Virginie, aux États-Unis.

Abilene peut aussi désigner :
 Abilene, un film américain réalisé en 1999 ;
 .

Voir aussi 
 Réseau Abilene, un réseau informatique reliant les grandes universités des États-Unis
 Paradoxe d'Abilene, dans le domaine de la prise de décision collective